Влахи — узагальнювальний термін, що позначає кілька сучасних романськомовних народів у Центральній, Східній та Південно-Східній Європі.
 Влахи — романськомовний народ у Греції, Албанії, Республіці Македонія, Сербії.
 Влахи — українська субетнічна група, що населяє рівнинну частину Закарпаття України і низку прилеглих до цієї території районів в Словаччині і Румунії.

Влахи — село в Благоєвградській області, входить до складу громади Кресна.

Влахи — село, громада округу Ліптовський Мікулаш, Жилінський край.
 Спиські Влахи — місто в окрузі Спішска Нова Вес Кошицького краю.